

Соревнования в искусстве на Олимпийских играх 1928 года 
Эти соревнования входили в программу летних игр с 1912 по 1948 год, но их результаты не суммируются с остальными результатами Олимпийских игр.

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Амстердам 1928 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1928